Le Grand Raid 2020, aurait dû être la vingt-septième édition du Grand Raid. Il était prévu du  au  mais a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

Catégories de course 
Quatre courses étaient proposées à l'ensemble des participants (distance et dénivelé en 2020) :

 le Grand-Raid ou Diagonale des Fous -  et  de D+ 
 le Trail de Bourbon -  et  de D+ 
la Mascareignes -  et  de D+
le Zembrocal Trail - relais à 3 de  et  de D+

Notes et références 

Grand Raid
Compétition de course à pied à La Réunion
Athlétisme en 2020
2020 à La Réunion
Compétition d'athlétisme annulée en raison de la pandémie de Covid-19